Гео́ргий Бори́сович Дарасе́лия (; 17 сентября 1968, Сенаки, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и израильский футболист; израильский футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 1987 году в «Торпедо» (Кутаиси), за команду выступал во второй и первой лигах СССР. Вторую половину 1989 года провёл в «Динамо» (Тбилиси), в высшей лиге СССР сыграл 9 матчей.

В 1990 году вернулся в «Торпедо» (Кутаиси), в составе которого участвовал уже в чемпионате Грузии. Выступал за грузинские клубы «Колхети-1913» из Поти и «Самтредиа» из одноимённого города. Лучшие достижения связаны с командой «Колхети-1913» — дважды серебряный призёр чемпионата Грузии и лучший бомбардир Умаглеси лиги с 26-ю голами в сезоне 1994/95. В чемпионате Грузии забил больше 100 мячей.

Летом 1997 года перешёл в «Хапоэль» (Тель-Авив), в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Израиля. Выступал за другие израильские клубы «Хапоэль Цафририм» (Холон) и «Хапоэль» (Кфар-Сава), но не претендовавшие на медали в чемпионате страны.

В сборной 
В 1992—1999 годах привлекался к играм за сборную Грузии.

Тренерская 
После завершения карьеры футболиста в 2004 году, Дараселия стал помощником израильского тренера Элиши Леви, который одно время был наставником «Хапоэль» (Кфар-Сава), когда за клуб играл Дараселия. В качестве помощника Элиши Леви Георгий Дараселия работал в клубах «Хапоэль» (Кфар-Сава), «Бней Сахнин» и «Маккаби» (Хайфа). В годы работы с «Маккаби» (Хайфа) дважды становился чемпионом Израиля в сезонах 2008/09 и 2010/11.

Георгий Дараселия прошёл курс обучения в Футбольной ассоциации Израиля, и весной 2010 года получил лицензию УЕФА категории PRO, позволяющую работать в качестве главного тренера профессиональных команд.

С сентября 2012 работал главным тренером грузинского клуба «Дила» из Гори. На этом посту он проработал ровно 100 дней, за это время команда одержала 16 побед в 18 матчах.

В декабре 2012 года стал главным тренером российского клуба «СКА-Энергия» (Хабаровск). В сезоне 2012/2013 «СКА-Энергия» уступила в переходных матчах Ростову за право играть в РФПЛ. По окончании сезона Первенства ФНЛ 2012/2013 руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренером..

В ноябре 2013 года становится главным тренером клуба «Зугдиди», с поставленной целью сохранить клуб в Умаглеси лига, по итогам сезона клуб занял 6-е место.

15 декабря 2014 года возглавил клуб «Торпедо» Кутаиси.

Достижения 
В составе «Колхети-1913»
 2-е место в чемпионате Грузии (2): 1999/94, 1996/97
 3-е место в чемпионате Грузии (1): 1994/95
 Лучший бомбардир чемпионата Грузии (1) 1994/95
В составе «Хапоэль» (Тель-Авив)
 2-е место в чемпионате Израиля (1): 1997/98

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Футболисты Израиля
Футбольные тренеры Израиля
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Хапоэль Цафририм» Холон
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Тренеры ФК «Дила»
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Зугдиди»
Тренеры ФК «Торпедо» Кутаиси
Тренеры ФК «Мерани» Тбилиси
Тренеры ФК «Сиони»
Тренеры ФК «Шевардени-1906»